Imię i nazwisko Rune Gustafsson nosili lub noszą m.in.:
 Rune Gustafsson (1919-2011) – szwedzki lekkoatleta, mistrz Europy w biegu na 800 metrów
 Rune Gustafsson (1933-2012) – szwedzki gitarzysta jazzowy i kompozytor muzyki filmowej